Der Crystal Cabin Award ist ein internationaler Innovationspreis für herausragende Produkte und Konzepte im Bereich der Flugzeugkabinenausstattung in Hamburg.

Überblick 
Ins Leben gerufen wurde der Preis durch den Crystal Cabin Award e.V. Er wurde erstmals am 17. April 2007 vergeben. Die Preisverleihung findet jährlich im Rahmen der Aircraft Interiors Expo in Hamburg statt, ist allerdings von der Fachmesse unabhängig. Für den Crystal Cabin Award können sich Unternehmen, Universitäten und auch Einzelpersonen in sieben unterschiedlichen Kategorien bewerben. Maßgeblich sind dabei der Bezug zur zivilen Luftfahrt sowie die Erfüllung der Kriterien in einer der Kategorien. Die Ermittlung der Gewinner erfolgt durch eine unabhängige internationale Expertenjury. Die Wettbewerbsbeiträge werden anhand des Innovationsgrades, des potentiellen Markterfolgs und der Gebrauchstauglichkeit bewertet.

Kategorien 
Die Auszeichnung wird in sieben bis acht Kategorien vergeben:

Elektronische Systeme 

Diese Kategorie umfasst die am schnellsten wachsende Produktgruppe in der Luftfahrtindustrie und beinhaltet Bordunterhaltungssysteme sowie Konnektivitäts- und Kommunikationslösungen, von denen der Passagier direkt profitiert.

Grünere Kabine, Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 

Bewerber in dieser Kategorie müssen durch ihr Produkt oder Konzept eine signifikante Minderung an Umweltbelastung oder eine deutliche Steigerung des Wohlbefindens bzw. des Sicherheitsstandards für Passagiere, Fracht oder Lebendfracht nachweisen.

Kabinenkonzepte 

Die neue Kategorie prämiert ganzheitliche Kabinenkonzepte, die bereits zum Einsatz kommen oder unmittelbar vor der Marktreife stehen. Sie richtet sowohl an Hersteller als auch an Designfirmen und Airlines.

Kabinensysteme 

Die Kategorie Kabinensysteme fasst alle innovativen Produkte zusammen, die dem jew. Betreiber (z. B. der Airline) einen signifikanten Vorteil in Bedienung und Effizienz verschaffen. Beispiele sind Galleys, Toilettensysteme, Trolleys, Klimaanlagen sowie Sitze, die sich in erster Linie über Effizienzgesichtspunkte wie Gewicht und Raumnutzung definieren.

Passenger Comfort Hardware 

Mit dieser Kategorie (bis 2016 als Komfort & Komponenten bezeichnet) sollen die steigenden Ansprüche beim Passagierkomfort honoriert werden. Sie richtet sich an Produkte, die einzelnen oder einer Gruppe von Passagieren einen deutlichen Komfortgewinn verschaffen. Beispiele sind Sitze, Gepäckfächer oder First-Class-Module.

Materialien & Komponenten 

Diese Kategorie zeichnet neue Materialien und Einsatzmöglichkeiten in der Kabine aus, die Kosten senken und die Benutzerfreundlichkeit erhöhen.

Universität 

Die Universitätskategorie gibt Studierenden die Chance, ihre zukunftsweisenden Produkte und Ideen für die Flugzeugkabine der Fach- und Weltöffentlichkeit zu präsentieren.

Visionäre Konzepte 

In dieser Kategorie werden Konzepte für die Flugzeugkabine der Zukunft ausgezeichnet. Gesucht werden vor allem Ingenieurs- und Designstudien, die zeigen, wie wir schon morgen fliegen könnten.

Preisverleihung 
Je Kategorie wird ein Sieger gekürt. Die Preisträger erhalten eine Urkunde und die „Crystal Cabin“-Trophäe. Die studentischen Bewerber einer Universität oder Hochschule, die einen Preis gewinnen, erhalten zusätzlich ein Preisgeld, um weitere Forschungen zu ermöglichen.

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Expertenjury 
Die Bewertungen der eingereichten Bewerbungen übernimmt eine internationale Expertenjury, die sich aus Wissenschaftlern, Ingenieuren, Vertretern von Flugzeugherstellern und Fluggesellschaften sowie Fachjournalisten zusammensetzt. Alle Entscheidungen der Jury werden neutral und ohne Beeinflussung von Interessengruppen getroffen. Jedes Jurymitglied vergibt auf Grundlage der festgelegten Kriterien Punkte. Die drei Teilnehmer, deren Beiträge in ihrer Kategorie die meisten Punkte erreichen, kommen ins Finale. Dies findet in der Regel einen Tag vor Beginn der Aircraft Interiors Expo in Hamburg statt. Die Finalisten präsentieren vor Ort ihre Produkte und Konzepte und stellen sich den Fragen der Jurymitglieder. Anschließend vergibt die Jury erneut Punkte und ermittelt somit den Gewinner jeder Kategorie. Die Sieger werden einen Tag später im Rahmen eines Galadinners offiziell bekanntgegeben.

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Homepage

Wirtschaftspreis
Erstverleihung 2007